NIC har flere betydninger:

Myndighed
 National ID card
 National Informatics Centre, En Indisk organisation der yder netværks infrastruktur.
 National Institute of Corrections, en afdeling af USAs retsystem.
 National Intelligence Council, i USA
 Newly industrialized country, social/økonomisk klassifikationsstatus anvendt på flere lande rundt i verden af politiske videnskabsfolk.
 NIC, ISO 3166-1 trebogstavs landekode for Nicaragua
 nic, ISO 639-2 trebogstavs sprogkode for Niger-Congo sprog

Teknologi
 Negativ impedanskonverter, elektronik
 Network Information Centre, netværksrelateret
 Network Interface Controller, (PC) netkort
 New Internet Computer, en billig Linux-baseret computer

Se også 
 Nick (navn staves også Nic)